Phantom of the Night (album), het zesde album van de Nederlandse symfonische rockgroep Kayak
 Phantom of the night (single), de elfde single van de symfonische rockgroep Kayak